Santa Rosa de Lima bezeichnet:

  die Heilige Rosa von Lima

Ortschaften und Regionen:

Santa Rosa de Lima (Arbieto), Ort im Municipio Arbieto, Bolivien
Pomani, auch Santa Rosa de Lima genannt, Ort in der Provinz Aroma, Bolivien
Santa Rosa de Lima (Arapata), Ort im Municipio Arapata, Bolivien
Santa Rosa de Lima (Santa Catarina), Gemeinde in Brasilien
Santa Rosa de Lima (Sergipe), Gemeinde in Brasilien
Santa Rosa de Lima (La Unión), Gemeinde in El Salvador
Bistum Santa Rosa de Lima, römisch-katholisches Bistum in Guatemala
Departamento Santa Rosa (Guatemala), Departamento im Süden Guatemalas
Santa Rosa de Lima (Santa Rosa), Gemeinde in Guatemala
Santa Rosa de Lima (México), Ort in Mexiko
Santa Rosa de Lima, Gemeinde im Departamento Bolívar, Kolumbien

Weitere Bedeutungen:
 Santa Rosa de Lima (New Mexico), Ruinen in den USA
 Santa Rosa de Lima (Drogenkartell)